Autòlic (fill d'Hermes), fill d'Hermes i Quíone.
 Autòlic (esportista), esportista atenenc.
 Autòlic (aeropagita), areopagita.
 Autòlic (general), general macedoni.
 Autòlic (matemàtic), matemàtic grec.